

Distribuições para iniciantes 
Distribuições para iniciantes, ou distros “fáceis”, são aquelas que permitem ao novo usuário fazer tudo aquilo que faria no sistema operacional que já domina, e que não mude o conceito-base disso, devem possuir interface gráfica amigável, opções claras, usabilidade, e ferramentas gráficas para os mais variados fins.

Ser “fácil”, não significa que deva ser igual aos “outros”. Cada distribuição traz as suas peculiaridades e possui interfaces distintas. Contudo, essas diferenças não mudam o conceito principal que definem um sistema operacional.

Segue abaixo uma lista com diversas opções de distribuição que seguem esses aspectos: 

 Antergos
 AriOS
 BigLinux
 BRLix (ótimo visual migratório do Windows)
 CCux Linux
 Chrome OS
 Elementary OS
 Emmabuntüs
 Fusion Linux
 Greenie Linux
 Joli OS
 Korora
 Kubuntu (Ubuntu ambiente KDE)
 Linux Mint
 Machine
 Mageia
 Manjaro Linux
 MEPIS Linux
 Netrunner
 OpenMandriva (Mandriva de código aberto)
 OS4
 Oz Unity
 Parsix
 PCLinuxOS
 Pinguy OS
 Pop!_OS
 Rocky Linux
 RosaLinux (Derivado do antigo Mandriva)
 Sabayon Linux
 SolusOS
 SuperX
 Toutou Linux
 Trisquel
 UberStudent
 Ubuntu
 Ubuntu DesktopPack
 Zorin OS

Distribuições para deficientes visuais 

 Hyperbola GNU/Linux-libre
 Knoppix

Distribuições especiais para crianças 

 Doudou Linux (incluindo idioma português)
 Edubuntu
 Pandorga Gnu/Linux

Distribuições de propósito geral

 ALT Linux 
 Arch Linux 
 CRUX 
 Debian 
 BrDesktop 
 BRLix 
 Crunchbang Linux 
 Damn Small Linux 
 Freedows 
 gNewSense 3.0 
 gnuLinEx 
 Insigne GNU Linux
 KeeP-OS 
 Knoppix 
 Kurumin NG
 DreamLinux 
 Big Linux 
 Libertas 
 Resulinux 
 Rxart 
 Satux
 Skolelinux 
 Trisquel 
 Tucunaré (SuiteTelecentro) 
 Ubuntu 
 Alinex 
 Caixa Mágica 
 Fluxbuntu 
 gNewSense 
 Gobuntu 
 Goobuntu 
 Jolicloud 
 Mangaka 
 Kubuntu 
 Kubuntu Netbook Remix 
 SimbiOS
 Linux Educacional  3.0
 Linux Mint 
 Ubuntu Netbook Remix 
 Ubuntu Studio 
 Ultimate Edition 
 Xubuntu 
 ZeVenOS 
 Xandros 
 Foresight Linux 
 Gentoo 
 Guaranix 
 Librix 
 Litrix Linux 
 Sabayon Linux 
 Tutoo 
 GoboLinux 
 Guix System Distribution 
 Linux Deepin 
 Linux From Scratch 
 Neo Dizinha 
 Puppy Linux 
 Red Hat Linux 
 CentOS 
 Fedora 
 Ekaaty 
 Insigne GNU Linux  - versão 3
 Muriqui 
 Vixta 
 Mandriva 
 PCLinuxOS 
 Yellow Dog Linux 
 Resulinux 
 Slackware Linux 
 GoblinX 
 Slax 
 Vector Linux 
 SuSE 
 OpenSuSE 
 SYSTEM AJUS 
 Hymera

Distribuições LiveCD 
As distribuições em LiveCD funcionam diretamente do CD-ROM.

 gNewSense 
 ALT Linux 
 Arch Linux 
 Arco-Debian Linux 
 BRLix  (Baseado no Debian) Ambiente similar ao Windows XP/Vista
 BR Desktop (Baseado no Debian) Site Oficial
 Big Linux 
 Caixa Mágica LiveCD 
 CentOS 
 CLive  (baseada em Conectiva Linux)
 Damn Small Linux 
 Dizinha Linux  (baseada no Kurumin)
 Dreamlinux 
 Fedora 
 Fenix Linux 
 Gentoo 
 GoblinX 
 Gnoppix  (baseada em Knoppix)
 Incognito 
 Insigne GNU Linux  (baseada em Debian/Fedora)
 Litrix Linux 
 Linux Mint 
 Linux Educacional  3.0
 Linius (Baseado em caixa mágica)
 Mageia (Baseado do Mandriva)
 Kya Linux  (baseada em Slackware Linux)
 Kalango Linux (baseada no Kurumin)
 Kanotix  (baseada em Knoppix)
 KeeP-OS 
 Knoppix  (baseada em Debian Linux)
 Kubuntu 
 Kurumin (baseada em Knoppix)
 Kurumin Games (Baseada no Kurumin)
 NUbuntu 
 LinuxFX 
 Mandriva 
 Mepis 
 Moblin 
 Morphix 
 Neo Dizinha 
 NimbleX 
 openSUSE 
 OpenMandriva (versão open do Mandriva desktop)
 Paipix 
 PCLinuxOS 
 PHLAK  (Baseado no Morphix)
 Poseidon Linux  (baseada no Ubuntu) (live-DVD)
 Puppy Linux 
 Quantix 
 Resulinux 
 RosaLinux (baseada em Mandriva)
 Sabayon Linux (baseada no Gentoo)
 Sacix 
 Satux (Baseada em Debian )
 Slax  (baseada em Slackware Linux)
 SliTaz (distribuição completa e minimalista) (Live-CD)
 Super OS 
 Tatui x 
 Ubuntu  (baseada em Debian Linux)
 Vixta  (projeto baseado no Fedora com aparência do Windows Vista)
 Yoper

Distribuições para computadores antigos 

 AntiX 
 Austrumi 
 BasicLinux 
 Bodhi Linux
 ConnochaetOS 
 Crunchbang Linux 
 Damn Small Linux 
 DeLi Linux 
 Feather Linux 
 GALPon 
 Haiku
 Legacy OS
 LinuxConsole 
 Lubuntu 
 Macpup Linux 
 MiniCore 
 MiniNo 
 muLinux 
 PapugLinux
 Peppermint OS
 Porteus 
 Puppy Linux 
 SalentOS 
 Slax Linux 
 SliTaz 
 Tiny Core Linux 
 TinyMe 
 Tropix 
 Ubuntu lite 
 Unity Linux 
 Vector Linux 
 wattOS
 Wolvix 
 xPud 
 Xubuntu 
 Zenwalk

Distribuições de propósito especial 

 andLinux , versão do Ubuntu que roda integrada ao Windows junto com o Explorer.
 Android  - Sistema operacional voltada para smartphones, desenvolvida pela Google.
 Ångström  - Desenvolvida para o console portátil Pandora.
 Arm-Linux Preto
 BackTrack 
 Black Arch Linux 
 Bootable Business Card 
 BrazilFW 
 Coyote Linux 
 Cytrun Linux 
 Dyne:Bolic 
 Edubuntu 
 Embedded Debian 
 Endian Firewall 
 EOS Enhanced Operating System  - Desenvolvida para automatizar instalação de produtos.
 F.I.R.E 
 FREESCO 
 GeexBox 
 gNewSense , versão 3.0 com novo reconhecimento do processador mips.
 Helix   - distribuição baseada em Ubuntu,dedicada à investigação ou ciência forense informática.
 Ichthux
 Indymix
 IPCop 
 Linux Educacional  - Voltados para uso de professores, gestores e alunos da rede pública de ensino brasileira.
 Live Android  - É um projeto que visa a utilização do sistema Android para PC's.
 Metano Linux  - Distribuição Linux para dispositivos moveis 
 Mikrotik 
 Motomagx  - Firmware para celulares Motorola (kernel 2.6.10-dev)
 Musix 
 Mythbuntu 
 Openfiler 
 Parrot 
 Patricia Enhanced , Versão 15.9 baseada no Debian e voltada para o uso amigável em escritórios e redes, composto por sistema operacional e suíte de aplicativos comerciais
 Pentoo 
 Portable Ubuntu for Windows  - Outra versão do Ubuntu que roda integrada ao Windows junto com o Explorer.
 Progeny Debian 
 Sentry Firewall 
 Skolelinux 
 SliTaz - Distribuição voltada para computadores antigos e/ou com baixo desempenho.
 Sysresccd  - Distro com ferramentas essenciais para manutenção em geral
 Terabeauts  - Distro em disquete destinada à criação e manutenção de sistemas de arquivos
 The Linux Router Project 
 Titan  - Distro remasterizada do Terabeauts que cabe em dois disquetes
 Tupiserver 
 Ubuntu Studio 
 μClinux

Desktops 

O sistema operacional Linux possui dois tipos de interfaces para que o usuário possa interagir com o sistema operacional. As interfaces gráficas e a interface de linha de comando.

As interfaces gráficas foram desenvolvidas inicialmente por Douglas C. Engelbart e também chamadas de ambientes gráficos, Desktop's ou GUIs (Graphical User Interfaces). Alguns exemplos para o GNU/Linux são:

 Afterstep
 Awesome
 Blackbox
 Blanes
 dwm
 Enlightenment
 Fluxbox
 Framer
 FVWM
 Gnome
 IceWM
 i3
 Kahakai
 Karmen
 KDE
 LXDE
 LXQt (Junção do LXDE com o Razor-QT)
 Mavosxwm
 OpenBox
 Sawfish
 SithWM
 Whim
 WindowLab
 Windowmaker
 Xfce
 XIGE
 xmonad
 ZappWM

Desktops 3D 
Os desktops 3D, são na verdade, plugins para adicionar efeitos às outras interfaces:

 AIGLX/Beryl
 Compiz Fusion
 KWin gerenciador de janelas do KDE com efeitos nativos.
 Metisse
 XGL/Compiz

Sistemas operacionais móveis 

 Android - sistema desenvolvido pelo Google;
 Dingux - sistema desenvolvido por terceiros;
 LinuxMod - sistema baseado no Motomagx;
 Maemo - sistema desenvolvida pela Nokia. Actualmente o único dispositivo suportado (oficialmente) é o Nokia N900;
 MeeGo - sistema desenvolvido pela Nokia;
 MotoMagx- sistema especialmente desenvolvido para celulares Motorola;
 Opendingux - sistema desenvolvido para substituir dingux.

Interpretadores de comandos 

Representando a interface de acesso no modo texto, ou CLI (Command Line Interface) do Linux, eles são a principal forma de controle remoto e gerenciamento do sistema. Exemplos de interfaces de linha de comando, também chamados de Shell's ou interpretadores de comandos:

 ash
 bash 
 csh
 dash
 fish
 ksh
 pdksh
 rc
 rsh 
 screen - gerenciador de sessões em modo texto
 sh 
 ssh
 tcsh 
 zsh 

Listas de informática
Distribuições Linux